Peilz steht für
 La Tour-de-Peilz, Gemeinde im Distrikt Riviera-Pays-d’Enhaut im Kanton Waadt in der Schweiz
Île de Peilz, Insel im Genfersee